Cette page recense tous les arbitres ayant arbitré au moins un match de la Copa América.

Il est à noter que l'on retrouve des arbitres venant d'autres pays que l'Amérique du Sud (Angleterre, Autriche, Italie, Japon, Canada, Honduras, Mexique, Costa Rica, États-Unis).

Argentine 1916 
  Carlos Fanta
  León Peyrou
  Sidney Pullen

Uruguay 1917 
  Carlos Fanta
  Alvaro Saralegui
  Germán Guassone
  Ricardo Vallarino
  Juan Livingstone

Brésil 1919 
  Juan Pedro Barbera
  Robert Todd
  Adilton Ponteado
  Joaquim de Castro

Chili 1920 
  Martín Aphesteguy
  Francisco Jiménez
  Carlos Fanta
  João De María

Argentine 1921 
  Ricardo Vallarino
  Gerónimo Rapossi
  Víctor Cabañas Saguier
  Pedro Santos

Brésil 1922 
  Ricardo Vallarino
  Norberto Ladrón de Guevara
  Servando Pérez
  Pedro Santos
  Francisco Andreu
  Enrique Vignal

Uruguay 1923 
  Angel Minoli
  Servando Pérez
  Miguel Barba
  Antônio Carneiro de Campos

Uruguay 1924 
  Eduardo Jara
  Angel Minoli
  Alberto Parodi
  Servando Pérez
  Carlos Fanta

Argentine 1925 
  Ricardo Vallarino
  Gerónimo Rapossi
  Manuel Chaparro
  Joaquim Antônio Leite de Castro

Chili 1926 
  Norberto Luis Gallieri
  Aníbal Tejada
  Pedro José Malbrán
  Francisco Jiménez
  Miguel Barba
  Juan Pedro Barbera

Pérou 1927 
  Benjamín Fuentes
  Consolato Nay Foino
  Alberto Parodi
  David Thurner
  Victorio Gariboni

Argentine 1929 
  José Galli
  Aníbal Tejada
  Julio Borelli 
  Miguel Barba

Pérou 1935 
  Miguel Serra Hurtado
  Humberto Reginatto
  José Artemio Serra
  César Pioli
  Eduardo Forte

Argentine 1937 
  Alfredo Vargas
  Aníbal Tejada
  Virgílio Antônio Fedrighi
  José Bartolomé Macías
  Luis Alberto Mirabal

Pérou 1939 
  Alberto March
  Carlos Puyol
  Enrique Cuenca
  Alfredo Vargas

Chili 1941 
  José Bartolomé Macías
  Alfredo Vargas
  Aníbal Tejada
  Víctor Francisco Rivas

Uruguay 1942 
  José Bartolomé Macías
  José Ferreira Lemos
  Aníbal Tejada
  Enrique Cuenca
  Marcos Gerinaldo Rojas
  Manuel Soto

Chili 1945 
  José Bartolomé Macías
  Humberto Reginatto
  Nobel Valentini
  Mário Silveira Vianna
  Juan Las Heras

Argentine 1946 
  Mário Silveira Vianna
  José Bartolomé Macías
  Nobel Valentini
  Higinio Madrid
  Cayetano de Nicola

Équateur 1947 
  Luis Alberto Fernández
  Juan José Alvarez
  Víctor Francisco Rivas
  Federico Muñoz Medina
  Mario Rubén Heyn
  Alfredo Alvarez

Brésil 1949 
  Cyril Jack Barrick
  Juan Carlos Armental
  Mario Rubén Heyn
  Alberto da Gama Malcher
  Alejandro Gálvez
  Mario Gardelli
  Alfredo Alvarez

Pérou 1953 
  George Rhoden
  Richard Maddison
  Charles Dean
  Mário Silveira Vianna
  Charles McKenna 
  David Gregory

Chili 1955 
  Washington Rodríguez
  Carlos Robles
  Harry Dykes
  Juan Regis Brozzi
  Roberto González

Uruguay 1956 
  Juan Regis Brozzi
  Washington Rodríguez
  Cayetano de Nicola
  Sergio Bustamante
  João Baptista Laurito

Pérou 1957 
 / Erwin Hieger
  Robert Turner
  Ronald Lynch
  Bertley Cross
 / Pedro Di Leo
  Harry Davis

Argentine 1959 
  Washington Rodríguez
  Alberto da Gama Malcher
  Carlos Robles
  Luis Ventre
  Alberto Tejada Burga
  Isidro Ramírez

Équateur 1959 
  Carlos Ceballos
  José Luis Praddaude
  Esteban Marino
  José Gomes Sobrinho

Bolivie 1963 
  Arturo Yamasaki
  José Dimas Larrosa
  Luis Ventre
  Tomás Antruejo
  Ovidio Orrego
  João Etzel Filho

Uruguay 1967 
  Isidro Ramírez
  Mario Gasc
  Eunápio de Queiroz
  Roberto Goicoechea
  Enrique Marino

1975 (itinérante) 
  Carlos Rivero
  Rafael Hormázabal
  Ramón Ivanoes Barreto Ruiz
  Pedro Reyes
  Omar Delgado Gómez
  Héctor Ortiz
  Alberto Ducatelli
  Arturo Ithurralde
  Juan José Fortunatto
  Romualdo Arppi Filho
  Mario Fiorenza
  Arnaldo Cézar Coelho
  Carlos Robles
  Armando Marques
  César Orosco
  Miguel Ángel Comesaña
  Juan Silvagno Cavanna

1979 (itinérante) 
  Luis Barrancos
  César Pagano
  Romualdo Arppi Filho
  Carlos Esposito
  Enrique Labó
  Wilfredo Cáceres
  Octavio Sánchez
  Edison Peréz-Núñez
  Sergio Vásquez
  José Vergara
  Roque Cerullo
  Abel Gnecco
  Oscar Scolfaro
  Ramón Barreto
  Juan Daniel Cardellino
  Luis Gregorio da Rosa
  Arnaldo Cézar Coelho

1983 (itinérante) 
  Arnaldo Cézar Coelho
  Gabriel González
  Enrique Labó
  Teodoro Nitti
  Carlos Montalván
  Elías Jácome Guerrero
  Gilberto Aristízabal
  Alfonso Postigo
  Juan Daniel Cardellino
  Luis Gregorio da Rosa
  Mário Lira
  José Luis Martínez Bazán
  Jorge Eduardo Romero
  José Vergara
  Guillermo Budge
  Sergio Vásquez
  Gastón Castro
  Arturo Ithurralde
  Juan Carlos Loustau
  Héctor Ortiz
  Edison Peréz-Núñez

Argentine 1987 
  Armando Pérez Hoyos
  Romualdo Arppi Filho
  Asterio Martínez
  Elías Jácome Guerrero
  Luis Barrancos
  Juan Daniel Cardellino
  Enrique Labó
  Gastón Castro
  Francisco Oscar Lamolina
  Bernardo Corujo

Brésil 1989 
  Juan Carlos Loustau
  Juan Daniel Cardellino
  Rodolfo Martínez Mejía
  Hernán Silva Arce
  Oscar Ortubé
  Elías Jácome Guerrero
  Vincent Mauro
  Carlos Maciel
  Arnaldo Cézar Coelho
  José Ramírez
  Jesús Díaz Palacio
  Nelson Rodríguez

Chili 1991 
  Armando Pérez Hoyos
  Oscar Ortubé
  Ernesto Filippi Cavani
  Milton Villavicencio
  José Torres Cadena
  José Roberto Wright
  Juan Francisco Escobar
  Carlos Maciel
  Gastón Castro
  José Ramírez
  Francisco Farías
  Juan Carlos Loustau

Équateur 1993 
  Francisco Oscar Lamolina
  Alberto Tejada Noriega
  Pablo Peña
  Iván Guerrero
  José Torres Cadena
  Arturo Brizio Carter
  Angel Guevara
  Alfredo Rodas
  Jorge Nieves
  Arturo Angeles
  Juan Francisco Escobar 
  Márcio Rezende de Freitas
  Alvaro Arboleda

Uruguay 1995 
  Salvador Imperatore Marcone
  Alfredo Rodas
  Márcio Rezende de Freitas
  Raúl Domínguez
  Óscar Ruiz
  Javier Castrilli
  Ernesto Filippi Cavani
  Pablo Peña
  Félix Benegas
  Eduardo Dluzniewski
  Alberto Tejada Noriega
  Paolo Borgosano
  Arturo Brizio Carter

Bolivie 1997 
  Jorge Nieves
  René Ortube
  Antônio Pereira
  Paolo Borgosano
  Rafael Sanabria
  Byron Moreno
  Antonio Marrufo Mendoza
  Eduardo Gamboa
  Rodrigo Badilla
  Epifanio González
  José Arana
  Esfandiar Baharmast
  Juan Carlos Paniagua
  Horacio Elizondo

Paraguay 1999 
  Mario Sánchez Yantén
  Byron Moreno
  Benito Archundia
  Luis Solórzano
  Óscar Ruiz
  Horacio Elizondo
  Gustavo Mendez
  Juan Luna
  Bonifacio Núñez
  Gilberto Hidalgo
  Wilson de Souza Mendonça
  Ubaldo Aquino
  Masayoshi Okada

Colombie 2001 
  Gilberto Hidalgo
  René Ortube
  Gilberto Alcalá Pineda
  Ubaldo Aquino
  Jorge Larrionda
  Ángel Sánchez
  Óscar Ruiz
  Rogger Zambrano
  Mauricio Navarro
  Mario Sánchez Yantén
  Carlos Simon
  John Toro Rendón
  Luis Solórzano

Pérou 2004 
  Héctor Baldassi
  René Ortube
  Márcio Rezende de Freitas
  Rubén Selman
  Óscar Ruiz
  William Mattus
  Pedro Ramos
  Marco Antonio Rodríguez
  Carlos Amarilla
  Eduardo Lecca
  Gilberto Hidalgo
  Gustavo Alonso Brand

Venezuela 2007 
  Carlos Chandía
  Sergio Pezzotta
  René Ortubé
  Carlos Simon
  Óscar Ruiz
  Mauricio Reinoso
  Armando Archundia
  Carlos Amarilla
  Carlos Torres
  Víctor Hugo Rivera
  Jorge Larrionda
  Baldomero Toledo
  Manuel Andarcia

Argentine 2011 
  Carlos Amarilla
  Francisco Chacón
  Sálvio Spínola Fagundes Filho
  Raúl Orosco
  Enrique Osses
  Sergio Pezzotta
  Wálter Quesada
  Víctor Hugo Rivera
  Wilmar Roldán
  Roberto Silvera
  Juan Soto
  Carlos Vera

Chili 2015 
 Néstor Pitana
 Raúl Orosco
 Sandro Ricci
 Enrique Osses 
 Jorge Osorio
 Julio Bascuñán
 Wilmar Roldán
 Carlos Vera
 Enrique Cáceres
 Víctor Hugo Carrillo
 Andrés Cunha
 José Argote
 Joel Aguilar
 Roberto García Orozco

Liste d'arbitres de football